Grisé est un nom de famille :
Claude Grisé est un acteur québécois.
François Grisé est un comédien et animateur québécois.
Richard Grisé (1944-) est un courtier d'assurance, homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec.
Yolande Grisé est une professeur et écrivaine canadienne.